de onderklasse in het rijke westen en noorden
de minst ontwikkelde landen binnen de derde wereld
Interparlementaire Werkgroep voor de Vierde Wereld of IPW Vierde Wereld, een Belgische antiarmoedewerkgroep van politici
ATD Vierde Wereld, een internationale antiarmoedeorganisatie
Het Vierde Wereld Syndicaat, een armenorganisatie die voornamelijk actief is in Vlaanderen

Wereld